Пало де Арко има више значења:

 Пало де Арко (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало де Арко (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало де Арко (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику